Чемпионат Болгарии по футболу 2014/2015 — 91-й сезон главного футбольного первенства Болгарии. Чемпионский титул защитил клуб «Лудогорец».

Регламент

Два этапа 
Чемпионат проводится в два этапа.

На первом этапе команды сыграют традиционный двухкруговой турнир из 22 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — один дома и один в гостях).

На втором этапе команды разделятся на две группы. Первые шесть клубов по итогам первого этапа сыграют между собой в два круга, разыграв места с 1-го по 6-е. Остальные шесть клубов также сыграют между собой в два круга, разыграв места с 7-го по 12-е. При этом очки, набранные командами на первом этапе, сохраняются.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

Чемпионат Болгарии по футболу
Болгария
Спорт в Болгарии в 2014 году
Спорт в Болгарии в 2015 году
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году